Во время Лонг-Айлендского сражения 27 августа 1776 года Континентальная армия под командованием Джорджа Вашингтона насчитывала примерно 20000 боеспособных военных. Основу этой армии составляли регулярные полки Континентальной армии, но имелись и отряды ополчения из Нью-Йорка, Коннектикута, Нью-Джерси и Пенсильвании. Часть военных ранее участвовала в осаде Бостона. Часть войск была ранее выделена для экспедиции на Квебек, а после разгрома экспедиции вернулась к Нью-Йорку.

К утру 27 августа Континентальная армия в Нью-Йорке и его окрестностях состояла из 71 полка, из которых 25 были регулярными (континентальными), а остальные полками ополчения. Армия насчитывала примерно 28 000 человек, из которых 8000 или 9000 числились больными. Полки были набраны в основном в Массачусетсе, Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэре и Мэриленде.

Континентальная армия 
Главнокомандующий: Джордж Вашингтон
 Генерал-адьютант: полковник Джозеф Рид
 Квартирмейстер: полковник Стивен Мойлан
 Начальник снабжения: полковник 
 Главный инженер:

Дивизия Патнэма 
Командующий: генерал-майор Исраэль Патнэм. Численность: 5615 чел. Стояла на Манхэттене.
 Адьютант: майор Аарон Бёрр
 Бригада полковника . (1997 чел.)
 3-й Континентальный полк, полковник Эбенезер Лернед (521 чел.)
 13-й Континентальный полк, полковник Джозеф Рид (505 чел.)
 23-й Континентальный полк, полковник Джон Бейли (503 чел.)
 26-й Континентальный полк, полковник Лоамми Болдуин (468 чел.)
 Бригада бр-генерала  (1527 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение, полковник Джон Лешер (510 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение, полковник Уильям Малкольм (297 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение, полковник Самуэль Дрейк (459 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение, полковник Корнелиус Хэмфрей (261 чел.)
 Бригада бр-генерала  (2091 чел.)
 Массачусетское ополчение округа Вустер, полковник Джонатан Холман (606 чел.)
 Массачусетское ополчение округов Бристоль и Плимут (569 чел.)
 Массачусетское ополчение округа Беркшир, полковник Джонатан Смит (551 чел.)
 14-й Континентальный полк, полковник Джон Гловер (365 чел.)

Дивизия Хета 
Командующий: генерал-майор Уильям Хет. Численность: 4265 чел. Прикрывала северное направление и не участвовала в сражении.
 Бригада бр-генерала Томаса Миффлина
 5-й Пенсильванский батальон, полковник Роберт Мэго (480 чел.) Отправлена в Бруклин 28 августа
 3-й Пенсильванский батальон, полковник Джон Ши (496 чел.)
 27-й Континентальный полк, полковник Исраэль Хатчинсон (513 чел.) Задействован для перевозки войск при отступлении
 16-й Континентальный полк, полковник Пол Дадли Саргент (527 чел.)
 Коннектикутский полк Уорда, полковник Эндрю Уорд (437 чел.)
 Бригада бр-генерала Джорджа Клинтона
 Нью-Йоркское ополчение округа Ориндж, полковник Исаак Никол (289 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение округа Уэстчестер, полковник Томас Томас (354 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение округа Датчесс, полковник Джеймс Свартвот (364 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение округа Ольстер, полковник Леви Полдинг (368 чел.)
 Нью-Йоркское ополчение округа Датчем, полковник Моррис Грэм (437 чел.)

Дивизия Спенсера 
Командующий: генерал-майор Джозеф Спенсер. Численность: 5889 чел. Стояла на нижнем Манхэттене, часть подразделений участвовала в сражении.
 Бригада бр-генерала 
 10-й Континентальный полк, полковник Джон Тайлер (569 чел.)
 17-й Континентальный полк, полковник Джедедия Хантингдон (348 чел.)
 20-й Континентальный полк, полковник Джон Дарки (520 чел.)
 21-й Континентальный полк, полковник Джонатан Уорд (502 чел.)
 22-й Континентальный полк, полковник Самуэль Уиллис (530 чел.)
 Бригада бр-генерала Джеймса Уодсворта
 Батальон Сайллимана, полковник  (415 чел.)
 батальон Гая, полковник Фишер Гай (449 чел.)
 Батальон Сажа, полковник Комфорт Саж (482 чел.)
 Батальон Селдена, полковник Самуэль Селден
 Батальон Дугласа, полковник Уильям Дуглас (506 чел.)
 Батальон Честера, полковник Джон Честер (535 чел.)

Дивизия Салливана 
Командующий: генерал-майор Джон Салливан. Численность: 5688 чел. Стояла на Лонг-Айленде не левом фланге
 Адьютант: майор 
 Бригада бр-генерала лорда Стирлинга
 1-й Мэрилендский полк, полковник Уильям Смолвуд (400 чел.)
 1-й Делаверский полк, полковник Джон Хэзлет
 Пенсильванский мушкетерский батальон, полковник Самуэль Этли (650 чел.)
 Пенсильванское ополчение, подполковник Питер Кахлейн (200 чел.)
 Пенсильванское ополчение, майор Уильям Хэй (200 чел.)
 Бригада бр-генерала Александра Макдугала
 1-й Нью-Йоркский пехотный полк, полковник Гуз ван Шайк (428 чел.)
 2-й Нью-Йоркский пехотный полк, полковник Рудольфус Ритзема (434 чел.)
 19-й Континентальный полк, полковник Чарльз Уэбб (542 чел.)
 Инженерный полк (Artificers), полковник Джонатан Бревер (584 чел.)

Дивизия Грина 
Командующий генерал-майор Натаниель Грин. Численность: 3912 чел. 
 Бригада бр-генерала Джона Никсона (2318 чел.)
 1-й Пенсильванский пехотный полк, полковник Эдвард Хэнд (288 чел.)
 9-й Континентальный полк, полковник Джеймс Митчелл Варнум (391 чел.)
 11-й Континентальный полк, полковник Даниель Хитчхок
 4-й Континентальный полк, полковник Томас Никсон (419 чел.)
 7-й Континентальный полк, полковник Уильям Прескотт (399 чел.)
 12-й Континентальный полк, полковник Мосес Литтл (453 чел.)
 Бригада бр-генерала Натаниеля Херда
 New Jersey State Troops, полковник Дэвид Форман (372 чел.)
 Нью-Джерсийское ополчение, полковник Филип Джонстон (235 чел.)
 Нью-Джерсийское ополчение, полковник Эфраим Мартин (382 чел.)
 Нью-Джерсийское ополчение, полковник Сайлас Ньюкомб (336 чел.)
 Нью-Джерсийское ополчение, полковник	 (269 чел.)

Иные подразделения 
 Бригада бр-генерала  (4200 чел.) Во время боя стояла на Манхэттене
 2-й полк Коннектикутского ополчения, подп. Джебез Томпсон (350 чел.)
 13-й полк Коннектикутского ополчения, полковник Бенжамин Хайнман (350 чел.)
 18-й полк Коннектикутского ополчения, полковник Джонатан Петтиборн (350 чел.)
 16-й полк Коннектикутского ополчения, полковник Джозеф Платт Кук (350 чел.)
 23-й полк Коннектикутского ополчения, полковник Мэтью Тэлкотт (350 чел.)
 22-й полк Коннектикутского ополчения, полковник Самуэль Чапман (350 чел.)
 10-й полк Коннектикутского ополчения, подп. Джонатан Болдуин (350 чел.)
 9-й полк Коннектикутского ополчения, подп. Джон Мид (350 чел.)
 4-й полк Коннектикутского ополчения, подп. Ичабод Льюис (350 чел.)
 19-й полк Коннектикутского ополчения, подп Джордж Питкин (350 чел.)
 15-й полк Коннектикутского ополчения, подп.Села Хет (350 чел.)
 1-й полк Коннектикутского ополчения, майор Роджер Ньюбери (350 чел.)
 Лонг-Айлендское ополчение, командир бр-генерал

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 

Списки:Расстановка сил